O Campeonato Nacional de Andebol Masculino de 2015/2016 foi a 64ª edicão da competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. É disputada por 14 equipas, em duas fases. Foi disputada por 12 equipas, em duas fases. Nesta edição, não houve descidas de divisão, pelo que a próxima temporada será disputada por 14 equipas. O ABC de Braga sagrou-se campeão nacional, conquistando o seu 13º título na competição.

Campeonato 1ª Fase

Apuramento de Campeão

Resultados da Final

'''7º Lugar

Eliminação

Classificação final

Referências
http://www.meusresultados.com/andebol/portugal/andebol-1/arquivo/

http://www.meusresultados.com/andebol/portugal/andebol-1-2015-2016/

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:%C3%89pocas_do_Andebol

Campeonato Português de Andebol
Andebol de 2015 em Portugal
Andebol de 2016 em Portugal